Schreiner, puede significar:

 Knut Schreiner (* 1974, Oslo, Noruega): músico.
 Olive Schreiner (1855 - 1920): escritora, pacifista y política activista sudafricana.

Autores de nombres científicos 
 E.Schreiner - Edith Schreiner fl. 1992

 Schreiner - Ernst Jefferson Schreiner 1902-

 J.Schreiner - Jürgen Schreiner fl. 1996